Новообинка — село в Петропавловском районе Алтайского края. Административный центр Новообинского сельсовета.

География 
Расположено к северу от реки Ануя. Абсолютная высота — 151 метр над уровнем моря.

История 
В 1926 году в селе имелось 713 хозяйства и проживало 4924 человека (2397 мужчин и 2527 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали две школы I ступени, изба-читальня и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Новообинского сельсовета Быстро-Истокского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Петропавловского района (Алтайский край)